Neuschnee bezeichnet:
 neu gefallenen Schnee, siehe Schnee#Nach_Alter
 Neuschnee (Film), einen Film
 Neuschnee (Band), Wiener Band